Мисюра Олександр Олександрович — кандидат історичних наук.
 Мисюра Федір Миколайович (* 1983) — старший сержант ЗСУ, «Кіборг».

Див. також 
 Місюра (прізвище)
Прізвища